← Гомельский автобус

Гомельский троллейбус — общественная транспортная сеть в Гомеле, обеспечивающая троллейбусное сообщение в городе и открытая . В 2011 году на долю троллейбусов приходилось 45 % городских пассажирских перевозок.
В 2015 году гомельские троллейбусы перевезли 69 млн пассажиров.

История 
В 1961 году было образовано Троллейбусное управление Гомеля. Практически сразу началось строительство троллейбусного депо и контактно-кабельной сети, были закуплены 10 троллейбусов марки ЗиУ-5. В Минске прошла обучение группа водителей.  был открыт первый троллейбусный маршрут «Вокзал» — «Троллейбусный парк» (позже продлён до «САЛЕО-Гомель»). Первый троллейбус прошёл по улицам Советской, Трудовой и проспекту Ленина. Таким образом, Гомель стад вторым городом БССР, получившим троллейбусное сообщение.

В 1964 году открыто троллейбусное движение по улицам Рогачёвской, Полесской, Богдана Хмельницкого (до Торгового оборудования), Интернациональной, Барыкина (до Торгового оборудования), Речицкому проспекту (до Фестиваля). Продлена линия по улице Советской и Федюнинского до завода Гидроавтоматика.

В 1969 году по улицам Фрунзе и Ильича проложена линия на левый берег Сожа, которая связала Новобелицкий район с остальным городом. Торжественное открытие маршрута прошло у кинотеатра «Мир». Во время первого рейса в троллейбусе играл духовой оркестр. В 1970 году продлена до завода «Центролит» линия на улице Барыкина. В 1971 году контактная сеть проложена по проспекте Победы.

В 1975 году был открыт второй троллейбусный парк на 100 машин. Проложена новая линия по проспекту Октября. В 1977 году по новому путепроводу на проспекте Космонавтов обеспечен троллейбусным сообщением крупный жилой район Гомсельмаш. В 1982—1984 годах по улице Ефремова линия на Сельмаше продлена до завода самоходных комбайнов. Открыта линия по улицам Малайчука и Крупской.

В 1985 году по улице Каменщикова проложена линия в Волотову. Продлены до Химзавода и соединены через улицу Объездную линии по улице Барыкина и Речицкому шоссе. Линию по Речицкому шоссе планировалось открыть ранее, но за несколько дней до открытия контактную сеть украли. В 1990 году через промзону проложена линия по улице Могилёвской. Часть её не эксплуатировалась на протяжении с начала 2000-х до 2021 года.

8 сентября 2007 года проложена линия по улицам Хатаевича и Мазурова через новые жилые массивы Гомеля. 15 декабря 2010 года открыта линия по улицам Огоренко, Свиридова, Чечерской.

В 2011 году удельный вес троллейбуса в городских пассажирских перевозках составлял 45 %.

В декабре 2016 года была завершена эксплуатация троллейбусов АКСМ-101.

8 января 2019 года с помощью троллейбусов с увеличенным автономным ходом АКСМ-321D, обеспечен троллейбусным сообщением жилой микрорайон «Шведская горка», а также участок от Д/П «Волотова» до Д/П «микрорайон Клёнковский». Таким образом троллейбусное движение было открыто по улицам Карбышева, Пенязькова, Гельман, Братьев Лизюковых. (1 марта 2021 года движение троллейбусов на участке от Д/П «Волотова» до Д/П «микрорайон Клёнковский» было прекращено из-за экономической нецелесообразности в связи с низким пассажиропотоком)

14 января 2019 года была завершена эксплуатация троллейбусов ЗиУ-682.

4 января 2021 года открыто троллейбусное движение на разворотном кольце «Корпус литья». На разворотном кольце «Корпус литья» нет контактной сети, поэтому там работали троллейбусы с увеличенным автономным ходом АКСМ-321D. Однако уже с 27 января в эксплуатацию была запущена контактная сеть, которая была законсервирована около 20 лет. Таким образом троллейбусное движение на данном участке возобновлено с возможностью движения троллейбусов от контактной сети.

1 апреля 2021 года была завершена эксплуатация единственного троллейбуса модели АКСМ-213 № 1653.

4 сентября 2021 года было открыто троллейбусное движение по улице Механической до конечной остановки «Посёлок Новая жизнь». На данном участке нет контактной сети, поэтому, там работают троллейбусы с увеличенным запасом автономного хода.

В 2022 году троллейбусная сеть города по протяжённости линий и пассажиропотоку являлась второй по величине в Белоруссии, уступая лишь минской. Гомельский парк насчитывал 195 пассажирских троллейбусов. Электрифицированы и покрыты троллейбусным сообщением без около 70 км гомельских улиц. В маршрутную сеть входило 29 маршрутов, соединяющих между собой все районы Гомеля. Плановый выпуск на линию в рабочие дни составлял 156 троллейбусов с ежедневным объёмом перевозки пассажиров — 124 тыс. человек, что составляло 36,1 % пассажирских перевозок города. В настоящее время в Гомеле насчитано 204 троллейбуса, в маршрутную сеть входит 31 маршрут.

Эксплуатирующая организация 
Троллейбусное сообщение осуществляется коммунальным унитарным предприятием «Горэлектротранспорт», в состав которого входят два троллейбусных депо общей вместимостью 225 машино-мест с технологическим оборудованием, энергослужба, обслуживающая 29 линейных тяговых подстанций и 146,4 км контактной сети, гараж, насчитывающий 44 единицы техники, строительный участок. Социальная сфера предприятия включает в себя 2 общежития на 450 койко-мест, 2 столовые, буфет, здравпункт, спортивно-оздоровительный комплекс.

Контактная сеть

Троллейбусные парки Гомеля 
Троллейбусное депо № 1 на 125 машин был открыт в 1962 году в северо-западной части города (ул. Троллейбусная, 1) для обслуживания маршрутов центральной, северной и юго-восточной частей города.

Троллейбусное депо № 2 на 100 машин был открыт в 1975 году в юго-западной части города (ул. Барыкина, 319) для обслуживания маршрутов южной и центральной частей города.

Подвижной состав 
Первыми моделями троллейбусов на гомельских улицах были ЗиУ-5. За свой вклад в развитие пассажирских перевозок в Гомеле одна из машин была выставлена в Троллейбусном парке № 1 в качестве экспоната.

В Гомеле эксплуатировались троллейбусы моделей МАЗ-203Т, АКСМ-321, АКСМ-201. Парк машин города регулярно обновлялся. Так, в период 1997—2007 годов было поставлено 80 троллейбусов модели АКСМ-201. С декабря 2006 года велась закупка моделей АКСМ-321. С 2009 года закупалась рестайлинговая версия АКСМ-321.

В 2016 году планировалось списать все троллейбусы старше семи лет.

В 2016 году был закуплен один троллейбус АКСМ-321D, способный двигаться без подключения к контактной сети более 15 километров. В 2017 году был закуплен ещё один троллейбус АКСМ-321D в новом рестайлинге, способный двигаться без подключения к контактной сети более 20 километров. В 2018 году закуплено ещё два троллейбуса АКСМ-321D. В августе 2019 года поступил первый в Гомеле троллейбус производства МАЗ — МАЗ-203Т.
В 2019 году троллейбусные маршруты стали обслуживаться исключительно машинами белорусского производства.

В Гомеле в разное время эксплуатировались различные модели троллейбусов:
 ЗиУ-5 (1962—1985);
 ЗиУ-5Г (1962—1987);
 ЗиУ-5Д (1963—1992);
 ЗиУ-682Б (1972—1990);
 ЗиУ-682В (1976—2008);
 ЗиУ-682В00 (1984—2010);
 ЗиУ-682В-012 [В0А] (1987—2010);
 ЗиУ-682Г00 (1991—2011);
 АКСМ-100 (ЗиУ-АКСМ) (1993—2009);
 АКСМ-101 (1994—2010);
 АКСМ-101А (1996—2010);
 АКСМ-101ПС (1997—2015);
 ЗиУ-682 КВР БКМ (1997—2019);
 ЗиУ-682Г-012 [Г0А] (2001—2014);
 АКСМ-101М (1997—2016);
 БКМ-20100 (1996—2022)
 БКМ-20101 (с 1998);
 БКМ-213 (2002—2021);
 БКМ-201А7 (с 2005);
 БКМ-32102 (с 2006);
 БКМ-32100 (с 2007);
 БКМ-32100D (с 2016);
 МАЗ-203Т70 (с 2019).

ЗиУ-9

Некогда эта модель составляла основу троллейбусного состава города Эксплуатируя 300 единиц 1973—2001 годов выпуска. Однако в настоящее время в Гомеле не осталось ни одного троллейбуса данной модели. Последний троллейбус ЗиУ-682 в Гомеле № 2652 был списан и утилизирован в июле 2020 года.

АКСМ-213

В городе имелся один сочленённый троллейбус — АКСМ-213 с бортовым номером 1653, покупка которого была приурочена к 40-летию Горэлектротранспорта (2002 год). № 1653 является первым троллейбусом этой модели, выпущенным на заводе «Белкоммунмаш». Однако модель не прижилась, так как было решено, что закупка сочленённых троллейбусов не оправдывает средства. Также это был последний линейный АКСМ-213 в Белоруссии. С марта 2021 года троллейбус был отстранён от эксплуатации и в 2022 году списан с последующей утилизацией.

АКСМ-420

С 15 декабря 2010 года, в честь открытия новой троллейбусной линии, около недели по маршруту № 16 курсировал уникальный для Гомеля АКСМ-420. Интересно, что в связи с отсутствием компостеров в салоне троллейбуса работал кондуктор. После недели работы троллейбус возвращён в Минск, так как у «Горэлектротранспорта» не хватило средств, чтобы купить троллейбус. На данный момент троллейбус находится в Калининграде.

МАЗ-203Т

13 августа 2019 года в троллейбусное депо № 2 поступил первый в Гомеле троллейбус производства завода МАЗ — МАЗ-203Т, получил бортовой номер № 2855. Троллейбус синего цвета, имеет возможность автономного хода — более 15 км.

В ноябре 2022 года в троллейбусное депо № 1 поступили два новых троллейбуса производства завода МАЗ — МАЗ-203Т, получили бортовые номера № 1860 и № 1861, имеют возможность автономного хода — более 15 км.

В конце декабря 2022 года в троллейбусное депо № 1 и в троллейбусное депо № 2 поступило ещё четыре троллейбуса МАЗ-203Т, получили бортовые номера № 1862, № 1865, № 2863 и № 2864. Троллейбусы салатового цвета, также имеют возможность автономного хода — более 15 км.

В начале января 2023 года в троллейбусное депо № 1 и в троллейбусное депо № 2 поступило ещё четыре троллейбуса МАЗ 203Т с бортовыми номерами № 1866, 1867, 2868, 2869. Также салатового цвета и имеют автономный ход более 15 км.

Тематические троллейбусы 
В Гомеле была традиция создания именных троллейбусов. В настоящее время тематические троллейбусы в эксплуатации отсутствуют.
 «Аллея Героев» (с 2015 года) — троллейбус посвящён Героям Советского Союза, урождённым на Гомельщине, которые участвовали в ВОВ. В салоне находится информация про каждого из них.
 БРСМ — троллейбус Белорусского республиканского союза молодёжи начал работу в 2015 году.
 ФК «Гомель» (работал в таком режиме до 2017 года) — троллейбус футбольного клуба «Гомель». Начал курсировать с августа 2010 года. Был раскрашен в цвета клуба, на маршрутоуказателе высвечивалась надпись «Гомель, вперёд!». В салоне троллейбуса пассажиры могли ознакомиться со всей интересующей болельщиков футбольной информацией — от календаря игр до личных страничек каждого футболиста. Создание фирменного футбольного троллейбуса было приурочено к 100-летию со дня первого официального футбольного матча, который был сыгран в Гомеле. Таким образом руководство клуба надеялось повысить интерес гомельчан к выступлениям ведущей команды региона. Курсировал по маршруту № 1, реже — по маршруту № 20.
 «Гомель исторический» — троллейбус посвящён истории Гомеля. Вышел на линию 17 сентября 2011 года. Борта украшены историческими панорамами Гомеля. Есть историческая информация и в салоне: по всей его длине размещены фотографии старых зданий, встречающихся на маршруте, и краткая о них справка. Стилизована под начало XX века схема движения троллейбуса по маршруту, выписка из правил пользования троллейбусом и все прочие информационно-указательные таблички. Водитель также одет по моде тех лет. Во время следования по маршруту, речевой информатор рассказывает о улицах и зданиях вдоль которых следует троллейбус. Курсирует маршруту № 1 «Вокзал» — «Гидропривод». Одновременно с выпуском на линию троллейбуса, в продажу поступили сувенирные талоны на одну поездку: на них нанесены изображения скульптурной группы «Первый гомельчанин», также известной как «Лодочник», и первого гомельского троллейбуса. На обратной стороне имеются интересные факты из истории города.

В мае 2012, к 50-летию открытия троллейбусного движения в Гомеле, введён в эксплуатацию троллейбус посвящённый истории развития электрического транспорта в Гомеле. Проработал в статусе «Именной троллейбус» до 2017 года.

20 мая 2017 года был запущен троллейбус АКСМ-321 «Сябар», посвящённый юбилею гомельского троллейбуса, внутри которого описана вся 55-летняя история троллейбусного движения в Гомеле. Снаружи передняя часть машины оформлена в виде ЗиУ-5Д (размещённом ТП № 1 в качестве экспоната), задняя часть в виде АКСМ-420.

Маршрутная сеть 
Маршрутная сеть Гомеля включает в себя 24 основных маршрута, а также 4 маршрута с буквой «а», 2 с буквами «б» и 1 с буквой «в», которые, в большинстве своём, являются укороченными версиями основных маршрутов и используются в межпиковое время и в выходные дни, а также при следовании троллейбусов в парк.

Характеристика маршрутной троллейбусной сети Гомеля:

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"  width="75%"
|-
|Количество троллейбусных маршрутов|| 31
|-style="background:Yellow;"
|Количество электробусных маршрутов|| 2
|-
|Самый длинный маршрут № 24|| (35,65 км ↑↓)
|-
|Самый короткий маршрут № 19а|| (15,51 км)
|-
|Протяжённость уличной сети с транспортными линиями || 72,8
|-
|Протяжённость троллейбусных маршрутов|| 701,47 км ↑↓
|-
|Маршрутный коэффициент|| 3,23
|-
|Средняя длина маршрута|| 20,2 км
|-
|Средняя длина пассажиропоездки|| 3,6 км
|-
|Средняя эксплуатационная скорость|| 17,4 км/ч
|-
|Количество остановочных пунктов|| 256
|-
|Количество диспетчерских пунктов|| 11
|}

По количеству маршрутов на единицу населения Гомель занимает лидирующее положение в Белоруссии.

 Маршруты 

 Оплата проезда 

 Примечания 

 Ссылки 
 

{| 
|-
|Гомельский троллейбус|-
|Расписание троллейбусов в Гомеле|-
|Общественный транспорт в Гомеле|-
|Фотографии общественного транспорта в Гомеле|-
|Интерактивный транспорт Гомеля|-
|Фотографии общественного транспорта Гомеля|-
|КУП «Горэлектротранспорт»|-
|Половина земного шара — наши пассажиры'''

Троллейбус
Троллейбусные системы СССР
Троллейбусные системы Белоруссии
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1962 году
Здания и сооружения, построенные в 1962 году в СССР
Появились в 1960-е годы в Белоруссии
1962 год в Белоруссии